Mannelijke gans
Ganzerik (Potentilla), geslacht uit de rozenfamilie